Scaphium bezeichnet

 Scaphium (Käfer), eine Gattung der Kurzflügler
 Scaphium (Pflanze), eine Gattung aus der Familie der Malvengewächse
 einen Knochen des Weberschen Apparates (Hörorgan bei Knochenfischen)
 einen Teil des männlichen Genitalapparates von Schmetterlingen